Natural Bridge  ist der Name folgender Orte:
 Natural Bridge (Alabama)
 Natural Bridge (New York)
 Natural Bridge (Queensland)
 Natural Bridge Caverns in Texas
 Natural Bridge Spring in Florida

Natural Bridge steht für:

 Natural Bridge, englisch für Felsentor
 Natural Bridge (Aruba), Felsentor auf der Insel Aruba
 Natural Bridges State Beach (Kalifornien)
 Natural Bridge (Torndirrup) Felsentor in Western Australia
 Natural Bridges National Monument in Utah
 Natural Bridge (Virginia), National Historic Landmark in Virginia
 Natural Bridge State Park (Wisconsin)
 Ayres Natural Bridge Park in Wyoming
 Natural Bridge (Springbrook-Nationalpark) im Springbrook-Nationalpark
 Battle of Natural Bridge, eine Schlacht in Florida
 Natural Bridge Battlefield State Historic Site

Siehe auch:
 Natural Bridge State Park